Кальян — прибор для курения.

Топоним 
 Кальян — город в штате Махараштра, Индия.
 Кальян — коммуна во Франции, департамент Вар.
 Кальян — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Кальян-Домбивли — городская агломерация и муниципальное образование в штате Махараштра, Индия.

Фамилия 
 Кальян, Леонид Петрович (1917—1991) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Кальянов